Szűr, naselje u Mađarskoj
 Sur (Oman), naselje u Omanu